Lorain ist die Bezeichnung mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten:

 Lorain (Ohio)
 Lorain (Pennsylvania)
 Lorain (Wisconsin), Town(ship) im Polk County

sowie der Familienname folgender Personen:

 Jacques Lorain (1917–2006), kanadischer Schauspieler
 John Lorain (1753–1823), amerikanischer Agrarwissenschaftler
 René Lorain (1900–1984), französischer Leichtathlet
 Sophie Lorain (* 1957), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Lorrain
 Loraine
 Lorraine